Renji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Renji (socken i Kina, Anhui), 
 Renji (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar